«Grande Plaine» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Haití 
 Grande Plaine, 1ª sección comunal de la comuna de Port-Margot.
 Grande Plaine, 1ª sección comunal de la comuna de Thomazeau.
 Grande Plaine, 2ª sección comunal de la comuna de Thomazeau.